Okręty US Navy o nazwie USS "Hancock" pochodzącej od Johna Hancocka:
 Pierwszy "Hancock" był dawnym szkunerem "Speedwell", jednym z małej flotylli zatrudnionej w październiku 1775. Został zadeklarowany jako niezdatny do służby pod koniec 1776 i zwrócony poprzedniemu właścicielowi na początku następnego roku.
 Drugi "Hancock" był fregatą żaglową, która weszła do służby w 1776 i została przechwycona przez Brytyjczyków w 1777. Przemianowana na HMS "Iris" została przechwycona przez francuską eskadrę. W 1793 Brytyjczycy znaleźli "Iris" rozebraną w Tulonie/
 Trzeci "Hancock" był fregatą zwodowaną 28 kwietnia 1778 i przemianowaną na "Alliance" przez Kongres Kontynentalny by upamiętnić wejście Francji do wojny.
 Czwarty "Hancock" (AP-3) nosił wcześniej nazwę SS "Arizona". Został zakupiony przez Departament Wojny, przekazany Marynarce w 1902 i używany do celów transportowych do 1925.
 Piąty "Hancock" (CV-14) był lotniskowcem, który został przemianowany na "Ticonderoga" w czasie budowy w 1943.
 Szósty "Hancock" (CV-19) był lotniskowcem, który wcześniej nosił nazwę "Ticonderoga". Nazwę zmieniono w czasie budowy w 1943. Został zwodowany w 1944 i sprzedany na złom w 1976.

Zobacz też 
 USS "John Hancock"
 USS "Lewis Hancock"

Hancock